Südstadtschule steht für

 Südstadtschule Hannover, Grund-, Haupt- und Realschule als organisatorische Einheit in einem Gebäudekomplex in der Südstadt von Hannover
 Wohnprojekt Südstadtschule, 1962 von Friedrich Lindau in Hannover errichtetes, denkmalgeschütztes ehemaliges Schulgebäude, umfunktioniert zum Wohnprojekt